Jordan, családnév
 Jordan folyó Angliában, Észak-Cornwallban
 Jordan, település az USA Oregon államában
 Jordan Grand Prix, korábbi Formula–1 csapat